Kuta Makmur (Aceh Utara), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh
Kuta Makmur (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Kuta Makmur (Kuala), een plaats in Indonesië